Il singolare del Nordea Nordic Light Open 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Agnieszka Radwańska era la detentrice del titolo, ma ha perso in semifinale contro Caroline Wozniacki.

Caroline Wozniacki ha battuto in finale 6–0, 6–2, Vera Duševina.

Teste di serie

  Agnieszka Radwańska (semifinali)
  Ágnes Szávay (secondo turno)
  Katarina Srebotnik (semifinali)
  Caroline Wozniacki (campione)

  Anabel Medina Garrigues (quarti)
  Sania Mirza  (secondo turno)
  Kateryna Bondarenko (primo turno)
  Marina Eraković (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Nordea Nordic Light Open 2008